Корен може да се односи на:

 Корен, вегетативни биљни орган
 Корен (математика), математичка операција, супротна степеновању,
 Квадратни корен, често називан скраћено „корен“, математичка операција супротна квадрату,
 Корен зуба, део зуба
 Роберт Корен, словеначки фудбалер

или

 Корјен (Шековићи), насеље у општини Шековићи, Република Српска, БиХ